Андрей Соколенко:
 Соколенко, Андрей Аполлинариевич (1973—2015) — участник вооружённого конфликта на востоке Украины. Герой Украины.
 Соколенко, Андрей Евгеньевич (род. 1978) — украинский футболист, защитник.